Gianforte est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Greg Gianforte, homme politique américain ;

Prénom 
Gianforte est un prénom italien notamment porté par :
 , noble sicilien, prince de Sperlinga ;
  (), peintre italien ;
  (1854-1931), entrepreneur et homme politique italien.

Prénom italien
Patronyme italien